Olofsdagen kan syfta på

 Olofsdagen – till minne av den norske kungen Olav den helige på namnsdagen för Olof den 29 juli
 Olofsdagen (Nagu) – ett evenemang i Nagu varje år den 29 juli